Ненапряжённый неогублённый (неогу́бленный) гласный переднего ряда верхнего подъёма — гласный звук, существующий во многих языках мира. Отображается в МФА символом ɪ (капитель буквы i), в алфавите X-SAMPA — символом I.

Примеры

Примечания 

Гласные переднего ряда
Гласные верхнего подъёма
Ненапряжённые гласные
Неогублённые гласные